Lo que soy es un álbum recopilatorio del cantante de colombiano Wilson Way, lanzado el 12 de diciembre de 2015, Para su álbum Lo Que Soy, el artista graba canciones en rap, Reggae y R&B

Lista de canciones 
 Edición estándar
Todas las canciones escritas y compuestas por Wilson Caro, y las canciones en las cuales participaron los cantantes invitados, fueron escritas por ambos.

Referencias

Álbumes de 2013
Álbumes de rap
Rap Colombiano